Байан (порт. Baião) — многозначный термин, может означать:

 Байан — Писания Пророка Баба (Врата Бога), почитаемые Народом Байана, как Священное Писание. 
 Байан (Пара) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара; составная часть мезорегиона Северо-восток штата Пара. 
 Байан (Порту) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порту.